Eleonora av Sicilien, född 1325, död 1375, var drottning av Aragonien; gift med kung Peter IV av Aragonien.

Biografi

Eleonora av Sicilien var dotter till Peter II av Sicilien och Elisabet av Kärnten.

Hon gifte sig i Valencia i augusti 1349 med sin andrakusin Peter IV av Aragonien. Äktenskapet hade först föreslagits när hon var tolv, 1337. Vigseln ägde rum i utbyte mot att Peter avstod från sina anspråk på Siciliens tron. Hon var hans tredje maka, och de fick fyra barn.

Hon beskrivs som lång, mager, blek och inte särskilt vacker. Som person beskrivs hon som häftig, passionerad och viljestark och som en jämbördig maktspelare till sin make. Hennes ingripande i politiska angelägenheter fick snart hennes katalanska undersåtar att kalla henne "regina grossa" (den stora drottningen), och hennes dominanta roll gjorde än större intryck med tanke på vilken liten roll hennes två senaste företrädare hade spelat. 

Eleonora blev aktiv i statens angelägenheter och ersatte Bernardo de Cabrera som Peters främsta politiska rådgivare. Hon ersatte skickligt sin make när han var frånvarande; hade sitt eget kansli, utfärdade offentliga handlingar och presiderade över Cortes i sin makes ställe. Hon låg bakom skapandet av hertigdömet Gerona för sin första son, Infante Juan. Hon drev också sin egen politik och fattade egna beslut, bland annat i sin förföljelse mot Bernardo de Cabrera, som hon anklagade för kriget med Kastilien, och som hon ställde inför rätta och lät avrätta under sin makes frånvaro. Hon kunde också i kungens närvaro motsätta sig hans order. Som en symbol för sin personliga auktoritet lät hon bygga ett palats åt sig i Barcelona, kallat Palau Reial Menor. 

Hon engagerade sig till förmån för sitt forna hemland Sicilien, och stod i kontakt med sina systrar, som fungerade som regenter för deras minderåriga bröder. Den roll som drottningen spelade i Siciliens politiska angelägenheter var avgörande för det direkta återinförlivandet av nämnda rike till Aragonien. Hennes far efterträddes av hennes två minderåriga bröder som avled barnlösa, något som utlöste en tronföljdskris som så småningom ledde till att Sicilien kom under aragonskt herravälde. År 1357 förklarade sig Eleonora vara Siciliens tronarvinge efter sin bror Fredrik III, i det fall han skulle avlida barnlös. Han avled utan en son två år efter Eleonora, vilket ledde till att hennes make gjorde anspråk på Sicilien. 

Hon avled vid femtio års ålder i Lleida den 20 april 1375, efter att ha gjort en pilgrimsfärd till Montserrat.

Referenser 

 
 http://dbe.rah.es/biografias/11988/leonor-de-sicilia

Födda 1325
Avlidna 1375
Kvinnor
Aragoniens drottningar